Bajo el nombre de Calixto nos podemos referir a:

Calisto, personaje mitológico.
 Diversos papas:
Calixto I
Calixto II
Calixto III
El antipapa Calixto III
 Calixto Caravario, sacerdote, misionero y santo.
 Calixto García, revolucionario cubano.
 Calixto Leicea, músico y compositor cubano.
 Calixto Ochoa, músico y compositor colombiano.
 Calixto Ariño, periodista, editor y político español.
 Calixto Bravo, insurgente de la guerra de Independencia de México y primo del presidente interino Nicolás Bravo.